

Кораккаси — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Кораккаси — присілок, Моргауський район, Чувашія